Qezlar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qezlar (ort i Nordkhorasan), 
 Qezlar (ort i Ardabil), 
 Qazlar, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar